Corte de Peleas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Corte de Peleas (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Corte de Peleas (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar